Руїни — залишки споруди
 Руїни (фільм) — фільм

Див. також 
 Руїна — період в історії України
 Руїна (значення)
 Руїнас